Niemcy:
 Walle – dzielnica Aurich
 Walle – dzielnica Bremy
 Walle – dzielnica Verden (Aller)

Osoby:
 Friedrich von Walle – burmistrz Bremy
 Philippe Vande Walle – belgijski piłkarz i trener piłki nożnej
 Robert Van de Walle – belgijski judoka

Inne:
 WALL·E – amerykański film animowany z 2008 roku
 Wall-E – polski raper

Zobacz też:
 Valle